Miejscowości w USA:
 Index – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Index (ang. Index Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
Anatomia:
 (łac.) Palec wskazujący
Informatyka:
 index (strona główna)
Media:
Index.hu

Zobacz też 
 Indeks